

Persone
 Antonio Cardile – pittore, scultore e incisore italiano
 Beppe Cardile – musicista, cantautore e chitarrista italiano
 Enrico Cardile – scrittore, poeta e giornalista italiano
 Vincenzo Cardile – presbitero, poeta e letterato italiano

Altro
 Cardile – l'unica frazione di Gioi in provincia di Salerno